Hanley ist der Name folgender Orte:

 Hanley (Staffordshire) in England
 Hanley (Worcestershire) in England
 Hanley (Saskatchewan) in Saskatchewan, Kanada
 Hanley (Iowa) in Iowa, USA

Hanley ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hanley (* 1985), britischer Rennfahrer
 Cameron Hanley (* 1973), irischer Reitsportler
 Daniel P. Hanley (* 1955), US-amerikanischer Filmeditor
 Grant Hanley (* 1991), schottischer Fußballspieler

 Jenny Hanley (* 1947), britische Schauspielerin
 Jeremy Hanley (* 1945), britischer Politiker
 Jim Hanley (1885–1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Joe R. Hanley (1876–1961), US-amerikanischer Politiker
 Joel Hanley (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Kay Hanley (* 1968), US-amerikanische Rockmusikerin
 Keith Hanley (* 1993), irischer Popsänger
 Linda Hanley (* 1960), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin

 Raheem Hanley (* 1994), englischer Fußballspieler und Nationalspieler für St. Kitts und Nevis
 Richard Hanley (Priester) (* 1931), US-amerikanischer Ordenspriester, Generaloberer der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria 
 Richard Hanley (* 1936), US-amerikanischer Schwimmer

 Steve Hanley (* 1959), britischer Musiker
 Sylvanus Hanley (1819–1899), britischer Malakologe
 Tahir Hanley (* 1997), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Tishan Hanley (* 1990), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Victoria Hanley, US-amerikanische Schriftstellerin
 William Hanley (1931–2012), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Hanly
 Henley